Кара Блек і Олена Лиховцева були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс і Барбара Шетт.

Мартіна Хінгіс і Барбара Шетт виграли титул, у фіналі перемігши пару Даніела Гантухова і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Тур WTA 2002
WTA Hamburg